Флавий Виктор (Flavius Victor) е име на:

 Флавий Виктор, император 384 – 388 г.
 Флавий Виктор (консул), генерал, консул 369 г.